Souriau är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Étienne Souriau (1892–1979), fransk filosof
 Jean-Marie Souriau (1922–2012), fransk matematiker
 Maurice Souriau (1856–1943), fransk litteraturhistoriker
 Paul Souriau (1852–1926), fransk filosof

Franska efternamn